Friedhof Memmingen steht für:

 Alter Friedhof Memmingen
 Jüdischer Friedhof (Memmingen)